HI Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 135 световых лет (около 41,5 парсека) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +18,5m до +15,4m.

Характеристики 
HI Андромеды — оранжевая эруптивная переменная звезда типа UV Кита (UV) спектрального класса K. Эффективная температура — около 3783 K.

Примечания